Alvin steht für:

 Alvin (Vorname), männlicher Vorname
 Alvin (DSV-2), US-amerikanisches Tiefsee-U-Boot
 (13677) Alvin, Asteroid des Hauptgürtels

Alvin ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Alvin (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Alvin (Colorado), im Yuma County
 Alvin (Georgia), im Madison County
 Alvin (Illinois), im Vermilion County
 Alvin (Kentucky), im Floyd County
 Alvin (Michigan), im Alcona County
 Alvin (South Carolina), im Berkeley County
 Alvin (Texas), im Brazoria County
 Alvin (Wisconsin), im Forest County
 Alvin (Town), Town(ship) im Forest County, Wisconsin

Alvin ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Alvin (1902–1958), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Dave Alvin (* 1955), US-amerikanischer Country-Musiker
 Frédéric Alvin (1864–1949), belgischer Numismatiker und Bibliothekar

Siehe auch:
 Alvin Branch
 Alvin Creek
 Alvin und die Chipmunks